Кріс Штраубе (;  27 травня 1974, Торонто, Онтаріо, Канада) — німецький хокеїст канадського походження, нападник.

Кар'єра 
Клубна
У 19 років дебютував у Бундеслізі в клубі ЕС Хедос, у складі якого став чемпіоном Німеччини 1994 року. В сезоні 1995/96 перейшов до «Адлер Мангейм». 

У сезоні 1996/97 нападник підписав контракт з Нюрнберг Айс Тайгерс, у складі якого провів три сезони та повернувся до Мангейму, де у 2001 році вдруге стає чемпіоном Німеччини. Надалі Кріс виступав за такі клуби: «Аугсбург Пантерс», «Ізерлон Рустерс», «Бітігайм», «Вайсвассер», «Пенсакола Айс Петріотс» (ECHL) «Гайльброннер», «Дрезден Айсловен», «Москітос Ессен» та «Бремергафен».

Збірна
У складі національної збірної Німеччини виступав на чемпіонатах світу: 1998 та 2000 років.

Тренера
Після закінчення кар'єри гравця працює помічником головного тренера данського клубу «Сендерйюске Войєнс».

Нагороди та досягнення 
 1994 чемпіон Німеччини у складі ЕС Хедос.
 2001 чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм».

Статистика

Посилання 
Профіль на eliteprospects.com  
Профіль на eurohockey  
Профіль на rodi-db  

                

‎
Німецькі хокеїсти
Гравці збірної Німеччини з хокею
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Нюрнберг Айс-Тайгерс»
Хокеїсти «Аугсбург Пантерс»
Хокеїсти «Ізерлон Рустерс»
Хокеїсти «Москітос Ессен»
Канадські хокейні тренери
Уродженці Торонто
Хокеїсти «Вайсвассера»